Tina Garabedian (en arménien : Թինա Կարապետյան), né le 13 juin 1997 à Laval, est une danseuse sur glace arménienne. Elle danse en couple, avec son partenaire Simon Proulx-Sénécal.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Alexandre Laliberté (1 saison : 2014-2015)
 Simon Proulx-Sénécal (7 saisons : 2015-2022)

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1997
Naissance à Laval (Québec)
Patineuse artistique arménienne
Personnalité canadienne née d'un parent arménien
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Porte-drapeau olympique de l'Arménie